Lam est un prénom féminin vietnamien signifiant bleu.

Patronyme

Chinois
Transcription de Hong Kong du caractère chinois 林, lequel signifie forêt :
 Carrie Lam, femme politique chinoise hongkongaise ;
 Dante Lam (1965-), réalisateur chinois ;
 David Lam (1923-2010), homme politique canadien ;
 David Lam, réalisateur, producteur et acteur Hongkongais ;
 Gordon Lam Ka-tung (1967-), acteur chinois ;
 Ringo Lam (1955-2018), réalisateur chinois ;
 Suet Lam, Lam Suet (1964-), acteur chinois ;
 Thanh Lam (1969-), chanteuse vietnamienne ;

Autres
 Aboubacry Moussa Lam (1953-), égyptologue sénégalais ;
 Aïssata Lam (1986), militante mauritanienne des droits des femmes et experte en micro-financement ;
 Ben Lam (1991-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Herman Johannes Lam (1892-1977), botaniste néerlandais ;
 Jack Lam (1987-), joueur de rugby à XV samoan ;
 Kequyen Lam (1979-), skieur portugais ;
 Patrick Richard Lam (1968-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Salimata Lam (19?-), défenseure des droits humains mauritanienne ;
 Seilala Lam (1989-), joueur de rugby à XV samoan ;
 Tsit Yuen Lam (1942-), mathématicien sino-américain ;
 Wifredo Lam (1902-1982), peintre cubain.

Toponyme 

 Lam, une commune de Bavière, en Allemagne ;
 Lam, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Bibemi ;
 Lam, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Figuil ;
 Lam, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Mbven ;
 Lam Dong, une province du Viêt Nam (voir ISO 3166-2:VN) ;
 Monts de Lam, un département de la région du Logone Oriental, au Tchad.

Sigle 
LAM peut désigner :
 LaM, le nouveau nom du Lille Métropole - musée d'Art moderne, d'Art contemporain et d'Art brut ;
 Laboratoire d'astrophysique de Marseille, un institut de recherche publique en astronomie ;
 Les Afriques dans le monde, une unité mixte de recherche multidisciplinaire sur les Afriques mondiales ;
 leucémie aiguë myéloblastique, en médecine ;
 Linhas Aereas de Moçambique, la compagnie aérienne du Mozambique ;
 lymphangioléiomyomatose, une maladie respiratoire rare ;
 laboratoire d'analyses médicales ;
 LAM, une marque des Ets H. Lamarque, ancien fabricant de freins de vélo, à Bézu-Saint-Éloi ;
 lieu d'accès multimédia tel qu'une médiathèque

Divers 

 lam, le code de la langue lamba, selon la norme ISO 639 des codes des langues
 lām, la  de l'alphabet arabe

Voir aussi 

 Võ-Lâm, un art martial vietnamien

Sigle de 3 caractères
Code
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme